Schaber bezeichnet

 ein Werkzeug, siehe Schaber
 einen Asteroiden, siehe (3333) Schaber

Schaber ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Schaber (* 1946), österreichischer Kunstpädagoge, Bildhauer, Maler und Grafiker sowie Designer
 Franz Schaber (1923–2010), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Gaston Schaber (1926–2010), Luxemburger Psychologe
 Ines Schaber, (* 1969), deutsche Fotografin, Installationskünstlerin, Architekturtheoretikerin und Autorin
 Johannes Schaber (* 1968), deutscher Benediktinerabt
 Ricarda Schaber (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Romuald Schaber (* 1957), Vorsitzender und Gründer des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) e.V.
 Will Schaber (1905–1996), deutschsprachiger Journalist und Publizist

Siehe auch:
 Schaper
 Schabert